Die Diamond Nine / Dynamic Italian Open 2014 waren das 129. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 6. bis 8. Februar 2014 in Treviso in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der beim BV Fortuna Straubing spielende Niederländer Nick van den Berg gewann das Turnier durch einen 9:5-Sieg im Finale gegen den Polen Karol Skowerski. Nach den Treviso Open 2013 war es für van den Berg der zweite Euro-Tour-Turniersieg in Folge.

Bester Deutscher des Turniers war Marco Dorenburg. Er verlor im Achtelfinale gegen den Polen Tomasz Kapłan mit 3:9.
Albin Ouschan verlor als bester Österreicher im Achtelfinale mit 7:9 gegen den späteren Finalisten Skowerski.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale werden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde werden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Italian Open 2014 auf der Website der Euro-Tour
 Italian Open 2014 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

129
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in Treviso